Макухин — фамилия; имеет женскую форму Макухина.
 Макухин, Алексей Наумович (род. 1928) — советский партийный и общественный деятель.
 Макухин, Николай Павлович (1822—1893) — контр-адмирал, участник Крымской войны 1853-1856 гг.
 Макухина, Наталья Егоровна (урождённая Калантаева (Колонтаева); 1823? — 1900) — российская художница, академик портретной живописи.